Алексей Никитович Попов (? — ?) — подполковник императорской российской армии.

Происхождение

Военная служба 
Подполковник Апшеронского 81-й пехотного полка (1881).

Участия в военных действиях

Награды и поощрения 
 Орден Святого Георгия 4-й степени (4 мая 1881).

Семья

Литература 
 Гизетти А. Л. Сборник сведений о георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий кавказских войск. Тифлис, 1901, С. 250. на сайте Руниверс